Vistarini – cognome italiano
 Carla Vistarini, scrittrice, sceneggiatrice, paroliera e autrice televisiva, teatrale e cinematografica italiana
 Lodovico Vistarini, condottiero italiano 
 Patrizia Vistarini, vero nome di Mita Medici
 Palazzo Vistarini, palazzo di Lodi

Pagine correlate 

 Vastarini